Kim Larsen (1945-2018) var en dansk musiker.

Kim Larsen kan også referere til flere andre personer:
 Kim Larsen (fodboldspiller) (født 1976) – norsk fodboldspiller
 Kim Guldstrand Larsen (født 1957) – dansk professor